"Espero a Minha Vez" é o primeiro single do quarto álbum de estúdio da banda NX Zero, Sete Chaves. É a terceira balada lançada pelo grupo, sendo a segunda consecutiva.
A música fala sobre "nunca desistir dos sonhos". Foi um sucesso nas rádios, atingindo o número 1 nas paradas e sendo tocada em todas as rádios de todo o Brasil.

Formatos e faixas 
Download digital
 "Espero a Minha Vez" - 4:12

CD single
 "Espero a Minha Vez" - 4:12

Videoclipe 
O videoclipe conta com cenas de bastidores de shows e a banda em muitos lugares, principalmente na turnê Sete Chaves. O videoclipe foi extraído do DVD lançado pelo Multishow, intitulado Multishow Registro NX Zero: Sete Chaves. O videoclipe já ganhou uma medalha de ouro no Top 10 da MTV Brasil.

Desempenho nas paradas 
O single estreou no Hot100Brasil na posição #71 e na segunda semana subiu para posição #49, na terceira foi para posição #34 e já na quarta semana está na posição #20 e na quinta subiu para posição #13. Na sexta semana subiu para #8 e finalmente na sétima semana a canção liderou as paradas subindo sete degraus e conquistando o 5º número 1 da carreira.

Canções gravadas por NX Zero
Singles de 2009
Baladas de música pop